Фёдор Фёдорович Фёдоров Фёдоров, Фёдор Фёдорович (1900—1945) — советский танкист, военачальник.
 Фёдоров, Фёдор Фёдорович (1920—2004) — советский авиатор, Герой Советского Союза.